Arrival kan henvise til:
 Arrival (album) – ABBA-album fra 1976
 Arrival (film) – amerikansk science fiction-film fra 2016 instrueret af Denis Villeneuve